Gilles Pellerin peut désigner :
 Gilles Pellerin (1926-1977), humoriste et acteur québécois ;
 Gilles Pellerin (1954-), écrivain québécois.

Voir aussi